Східна Македонія - географічний регіон в межах кордонів Македонії, який простягається на схід від кордону з Болгарією, на північ до етногеографічного регіону Козяція та муніципалітетів Куманово та Крива Паланка (Північна Македонія), на південь до кордону з Грецією на горі Беласиця і на захід до Повардарського краю (Центральна Македонія - Повардар'я).

Географія 
У рельєфі в усьому регіоні гори та долини належать до старих масивних гір, тобто до системи Родоп. Усі річки регіону належать до водозбору Егейського моря, а найбільшою річкою Східної Македонії є Брегальница. Інші менші річки – Струмиця, Злетовська река, Крива Лакавица, Светиникольська река, Кочанська река, Оризарська река, Зрновська река та інші.

Долинними одиницями в цьому регіоні є: Струмицько-Радовська долина, Овче поле, Кочанська долина, Дельцевська долина та Малешевська долина, а на цій же території розташовані етногеографічні ареали: Лакавица, Юруклак, Радовишки Шоплук, Осоговія, Піянець, Малешевія і Злетовська река.

Найвищими горами області є: Осоговські гори (2252 м), Малешевські гори з Влаїною (1932 м), Беласиця (1881 м), Плачковица (1754 м), Огражден (1745 м), Плавица (1297 м), Обозна (1278 м.) і Конечка (1159 м.).

Історія 
Наприкінці ХІХ і на початку ХХ століття, за часів Османської імперії, область Східної Македонії адміністративно поділялася на шість округів. За словами болгарського етнографа Василя Кньчова у своїй книзі ("Македонія, етнографія і статистика ") від 1900 року, у шести казах, які сьогодні географічно входять до регіону Східної Македонії, проживало 200 142 жителі.

У таблиці наведено кількість населення та національний склад у Східній Македонії з 1900 року:

Демографічні показники 
У географічних кордонах, що визначають територію Східної Македонії, розташовано 417 населених пунктів, з них 12 міст і 405 сіл, розділених на 20 муніципалітетів.

До цього регіону входять міста: Штип, Струмиця, Кочани, Радовиш, Светий Николе, Делчево, Виниця, Пробиштип, Берово, Кратово, Македонська Камениця та Пехчево. Найбільшим містом області є Штип з населенням 43 652 мешканців, який вважається обласним центром і столицею Східного статистичного регіону. З відкриттям Університету «Гоце Делчев» у 2008 році Штип став єдиним університетським містом у Східній Македонії.

Згідно з переписом населення 2002 року, у Східній Македонії було зареєстровано 338 458 жителів, що становить 16,7 % від загальної кількості жителів Республіки Північна Македонія. Щодо розподілу міського та сільського населення, то 196 527 (58 %) проживали в містах, а 141 931 (42 %) у селах. Середня щільність населення 59,8 год/ км2 . Особливо низька щільність спостерігається в Кратово, Овче Поле, Злетове та в районі сіл Юрук Плачковиці. А найбільша щільність населення зосереджена в південній частині області, точніше в долині Струмиці, де в місті Струмиці та навколишніх 74 Струмицьких селах проживає 92 625 жителів (2002 р.) або 27,7 % від усього населення Східної Македонії та 4,57 % від усього населення Республіки Північна Македонія.

Села з населенням понад 2000 мешканців області: Ново Село-Струмиця (2756 мешканців), Кукліш (2532 мешканців), Злетово (2477 мешканців), Зрновці (2221 мешканець), Муртино (2209 мешканців), Василево (2174 мешканців). ) та Русиново (2095 год.).

З етнічної точки зору 311 286 або 91,9 % жителів — македонці, а решта населення — турки, влахи, роми, серби та інші. Найбільше турки представлені в районі Юруклака, у Струмиці, Радовиші, Лакавиці та Штипі. Влахи живуть у Штипі, Овчему Поле, Кочанах та Лакавіці, а роми здебільшого живуть у містах Штип, Кочани та Виниця.

У таблиці наведено чисельність населення області за муніципалітетами, поділена за етнічними групами:

За кількістю жителів найбільший муніципалітет – Струмиця, найменший – Лозово, а за площею найбільша територія охоплює муніципалітет Берово, а найменша – Зрновці.

За підрахунками населення, у 2018 році в цьому регіоні проживало 331 703 жителі.

Діалекти 
На території Східної Македонії існує кілька діалектів, які поділяються на два діалекти.

Діалектами, що входять до складу південно-східної македонської говірки, є: стіпсько-кочанський діалект, струмицький та малешево-піринський діалект.

Діалектами, що входять до складу північномакедонської говірки, є: овчепільський і кратовський діалект.

Монастирі Східної Македонії 

 «Св. Богородиці-Елеуси» - Велюса
 «Св. Леонтія" - Водоча
 «Св. Антонія" – Ново Село
 «Св. Архангела Михаїла" - Берово
 «Успіння Пресвятої Богородиці» – Берово
 «Св. Гаврил Лесновський» - Легко
 «Св. Стефана" - Конче
 Делчевський монастир - Делчево

Пов'язані 

 Східний регіон
 Південна Македонія (РПМ)
 Західна Македонія (РПМ)
 Північна Македонія (РПМ)

Посилання 

Сторінки з неперевіреними перекладами
Македонія